Дми́трий Со́болев:
 Соболев, Дмитрий Викторович (род. 1974) — российский сценарист.
 Соболев, Дмитрий Николаевич (1872—1949) — русский и советский геолог и палеонтолог.
 Соболев, Дмитрий Филиппович (1903—1986) — генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.